Illuminati (lat. für: die Erleuchteten) steht für:

Mitglieder von Gruppierungen:
 Illuminati, Mitglieder einer 1776 bis 1785 bestehenden Geheimgesellschaft, siehe Illuminatenorden
 Illuminati, Mitglieder einer mystischen Bewegung in Spanien, siehe Alumbrados
 Illuminati, Mitglieder von pantheistisch-mystischen Glaubensgruppen im Mittelalter, siehe Brüder und Schwestern des freien Geistes

Werke:
 Illuminati (Roman), Roman von Dan Brown (2003)
 Illuminati (Film), US-amerikanischer Thriller von Ron Howard (2009)
 Illuminati (Kartenspiel), Kartenspiel mit speziellem Blatt (1982)
 Illuminati (Postspiel), Postspiel
 Illuminati (Rollenspiel), GURPS-basiertes Rollenspiel
 Illuminati Films, indische Filmproduktionsgesellschaft
 Illuminati. Neue Weltordnung, Kartenspiel
 Illuminati (Album), Musikalbum von Prinz Pi

Illuminati ist der Familienname folgender Personen:
 Ivo Illuminati (1882–1963), italienischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Illuminationsphilosophie
 Illuminatus!, eine Roman-Trilogie
 Illuminata